Vidra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vidrà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vidrà (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar